Феттерман (). Известные носители:
 Феттерман, Джон (род. 1969) — американский политик.
 Феттерман, Уильям (1833—1866) — офицер армии США.